Protesty w Armenii (2018)
 Protesty w Armenii (2020–2021)